Afschuiving (geologische breuk), een term uit de geologie, verwijzend naar een breuk waarlangs verticale verschuiving heeft plaatsgevonden
 Afschuiving (grondmechanica), een term uit de grondmechanica, verwijzend naar schuivende grondlagen
 Afschuiving (materiaalkunde) of glijden, een term uit de materiaalkunde, verwijzend naar schuivende vlakken in een kristalrooster
 Afschuiving (sterkteleer) of schuif, een term uit de sterkteleer, verwijzend naar een situatie waarbij de maximale schuifspanning van een materiaal overschreden wordt